Association Sportive du Domaine Présidentiel d'Oyo é um clube de futebol da República do Congo. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2007.

Clubes de futebol da República do Congo